Пуенте Бланко има више значења:

 Пуенте Бланко, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуенте Бланко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте Бланко (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте Бланко (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте Бланко (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пуенте Бланко (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуенте Бланко (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пуенте Бланко (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику